Noa má více významů:

 pseudonym Achinoam Nini (* 1969), izraelské zpěvačky
 noa (lingvistika) – v jazykovědě, protiklad tabu

Podobné názvy 
 NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration – americká státní organizace pro oceánografii a meteorologii
 Noah